В январе в Финляндии выбрали песню на Евровидение-2009.

Национальный отбор 

В каждом полуфинале 4 песни, а в финале приняли участие 8 песен (6 — телезрители, 2 — жюри).

Полуфинал 1 
 9 января 2009

Полуфинал 2 
 16 января

Полуфинал 3 
 23 января

Финал 

 31 января

6 участников выбрали телезрители, а остальных 2 — жюри.

В первом полуфинале

Финал 

В финале Waldo’s People выступали предпоследними (24-ми) и заняли последнее (25-е) место с 22 баллами. Самый большой балл подарила  — 8.

Примечания 

2009 год в Финляндии
Страны на «Евровидении-2009»